Секретные материалы () — серия комиксов, выпущенных издательствами Topps Comics, DC Comics, Dark Horse Comics и WildStorm по мотивам одноименного телесериала Криса Картера.

История публикации 

Основная серия, состоящая из 41 выпуска, выходила с января 1995 по сентябрь 1998 года под эгидой издательства Topps Comics — действие выпусков происходило в период 2 — 5 сезонов телесериала.

Также было выпущено две мини-серии: Обратный отсчёт () из 4 выпусков (декабрь 1997 — март 1998) и Первый сезон (), состоящий из 8 выпущенных и 3 неизданных выпусков (август 1997 — июль 1998).

Дайджест состоял из трёх выпусков, издаваемых с интервалом в 5 месяцев с декабря 1995 по сентябрь 1996: Большая нога, тёплое сердце (), Послание миру от мертвеца () и Козлы отпущения (). В них вошли истории из комикс-серии Ray Bradbury Comics.

Кроме того, было издано несколько специальных выпусков для Hero Illustrated Special (в марте 1995), а также графическая новелла () (август 1997).

WildStorm начал публикацию со специального выпуска в августе 2008. Выпуск был приурочен к релизу второго фильма. Сюжет — Френка Спотница, рисунки Брайан Дэнхэма. Также у Спотница был подписан контракт ещё на два выпуска.

В июле 2010 года состоялась премьера новой серии от WildStorm и IDW — кросс-овер сериала с комикс-серией ужасов о вампирах 30 дней ночи, который получил неплохие отзывы. В итоге было издано 6 выпусков, написанных создателем вампирской саги, Стивом Найлзом и Адамом Джонсом, в которых Малдер и Скалли оказываются на Аляске, расследуя зверские убийства, совершённые группой вампиров.

Список выпусков

Topps Comics

Основная серия 

 Not To Be Opened Until X-Mas
 The Dismemberance Of Things Past
 A Little Dream Of Me / The Return
 Firebird, Part One: Khobka’s Lament
 Firebird, Part Two: Crescit Eundo
 Firebird, Part Three: A Brief Authority
 Trepanning Opera
 Silent Cities Of The Mind, Part One
 Silent Cities Of The Mind, Part Two
 Feelings Of Unreality, Part One: Wheels Within Wheels
 Feelings Of Unreality, Part Two: The Ancient of Days
 Feelings Of Unreality, Part Three: Nightmare of History
 One Player Only
 Falling
 Home Of The Brave, Part One: The New World
 Home Of The Brave, Part Two: A Question Of Ownership
 Thin Air
 Night Lights, Part One
 Night Lights, Part Two
 Family Portrait, Part One: Gallery
 Family Portrait, Part Two: The Camera Eye
 The Kanashibari
 Donor
 Silver Lining
 Be Prepared, Part One
 Be Prepared, Part Two
 Remote Control, Part One
 Remote Control, Part Two
 Remote Control, Part Three
 Surrounded, Part One
 Surrounded, Part Two
 Crop Duster
 Soma
 Skybuster
 N.D.E., Part One
 N.D.E., Part Two
 The Face of Extinction
 Cam Ranh Bay
 Scum of the Earth
 Devil’s Advocate
 Severed

Специальные выпуски 

 Annual #1: Hallow Eve
 Annual #2: E.L.F.s
 −1. Trick Of The Light
 −2. The Pit / The Silent Sword
 1/2. Tiptoe Through The Tulpa
 Graphic Novel: Afterflight
 Ground Zero
 The X-Files: Fight The Future. Movie Adaptation

Дайджесты 

 Big Foot, Warm Heart
 Dead to the World
 Scapegoats

Первый сезон 

 Pilot
 Deep Throat
 Conduit
 Squeeze
 Shadows
 Ice
 Space
 Fire
 Beyond The Sea

Dark Horse Comics 

 Dark Horse Extra #34. The Lone Gunmen: Generations
 The Lone Gunmen. Special: Patriots & Generations

Wildstorm

Основная серия 

 The X-Files #0
 The X-Files #1
 The X-Files #2
 The X-Files #3
 The X-Files #4
 The X-Files #5
 The X-Files #6

Секретные материалы / 30 дней ночи 

Издательство Wildstorm совместно с IDW Publishing:

 The X-Files / 30 Days Of Night #1
 The X-Files / 30 Days Of Night #2
 The X-Files / 30 Days Of Night #3
 The X-Files / 30 Days Of Night #4
 The X-Files / 30 Days Of Night #5
 The X-Files / 30 Days Of Night #6

Секретные материалы: 10 сезон 
IDW и 20th Century Fox представляют официальное продолжение сериала "Секретные материалы" в формате комиксов.
 Поверившие / Believers. Часть 1 из 5
 Поверившие / Believers. Часть 2 из 5
 Поверившие / Believers. Часть 3 из 5
 Поверившие / Believers. Часть 4 из 5
 Поверившие / Believers. Часть 5 из 5
 Хозяин-2 / Hosts. Часть 1 из 2
 Хозяин-2 / Hosts. Часть 2 из 2
 Во имя мистера Х
 Стрекот
 Новые размышления Курильщика
 Странники. Часть 1 из 5
 Странники. Часть 2 из 5
 Странники. Часть 3 из 5
 Странники. Часть 4 из 5
 Странники. Часть 5 из 5
 Непорочность. Часть 1 из 2
 Непорочность. Часть 2 из 2

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
  The X-Files Comics Checklist
 Fantastic Fiction listing for the X-Files

Секретные материалы
Комиксы по мотивам телесериалов